Се́зар Аугу́сто да Си́лва Ле́мос (; 17 мая 1945, Нитерой, Бразилия), более известен под именами Сезар Малу́ко (), Сезар Лемос, Сезар Аугусто или просто Сезар — бразильский футболист, нападающий. Был известен своим жестом, который он показывал болельщикам после гола — руками, скрещёнными в букву V. По количеству голов (180) Сезар занимает второе место в истории клуба «Палмейрас». Брат двух других футболистов, Луизиньо Лемоса и .

Карьера 
Сезар Малуко начал карьеру в клубе «Фламенго» в 1965 году. Он дебютировал во взрослом футболе 1 сентября в дерби с клубом «Флуминенсе», в первом же своём матче забил гол. Уже на следующий год Сезар стал игроком основы «Фламенго», проведя 38 матчей и забив в них 22 гола. В феврале 1967 года Сезар перешёл в клуб «Палмейрас», дебютировав в товарищеском матче с перуанским клубом «Университарио», и в первый же сезон выиграл с командой Кубок Бразилии, но футбол «Палмейраса» совершенно не подходил Сезару, не показывавшему былой результативности, а потому в январе 1968 года футболист вернулся во «Фламенго», где провёл 6 месяцев.

Летом 1968 года Сезар вновь попробовал закрепиться в «Палмейрасе», и вторая попытка вышла удачной. Он на 7 лет стал основным форвардом команды, при нём выигравшей два чемпионата штата Сан-Паулу, Серебряный кубок Бразилии и два первенства страны. Сезар провёл за «Вердао» 324 матча и забил 180 голов, 18 из которых в 1971 году, когда он стал лучшим бомбардиром чемпионата штата.

Во время выступления за «Палмейрас» Сезар играл за сборную Бразилии, за которую провёл 10 матчей. В 1974 году он поехал в составе национальной команды на чемпионат мира, но не провёл на поле ни одной минуты на турнире.

После ухода из «Палмейраса» Сезар продолжал играть за сильные бразильские команды, но нигде не задерживался подолгу. Также выступал за чилийский «Универсидад де Чили», а завершил карьеру в «Арисе» из Салоников.

Итого: 7 матчей; 3 победы, 2 ничьих, 2 поражения.

Итого: 3 матча; 2 победы, 1 ничья.

Достижения

Командные 
 Сборная Бразилии
 Обладатель Кубка Рио-Бранко: 1968

 «Фламенго»
 Финалист Кубка Бразилии: 1964
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1965
 Серебряный призёр чемпионата штата Рио-де-Жанейро: 1966

 «Палмейрас»
 Обладатель Кубка Бразилии: 1967
 Обладатель Кубка Роберто Гомеса Педрозы (2): 1967, 1969
 Обладатель Серебряного кубка Бразилии: 1969
 Чемпион Бразилии (2): 1972, 1973
 Чемпион штата Сан-Паулу: 1972, 1974
 Серебряный призёр чемпионата штата Сан-Паулу (4): 1969, 1970, 1971, 1973

Личные 
 Лучший бомбардир Кубка Роберто Гомеса Педрозы: 1967 (15 голов)
 Лучший бомбардир чемпионата штата Сан-Паулу: 1971 (18 голов)

Примечания

Ссылки 
 Матчи Сезара Малуко в чемпионате Бразилии
 Статистика выступлений Сезара за «Фламенго»
 Статья на palestrinos.sites.uol.com.br
 Статья на almapalestrinapalmeiras.blogspot.com

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Ботафого» Рибейран-Прету
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Арис» Салоники